AVN peut faire référence à :
 Adult Video News, un magazine pornographique américain ;
 AVN Awards (où AVN signifie Adult Video News), des récompenses du cinéma pornographique décernées chaque année à Las Vegas ;
 Association Vinçotte-Nucléaire, une organisation belge de conseil en sûreté nucléaire ;
 , l'agence de nouvelles nationale du Venezuela ;
  ;
  ;
Archives de la Ville de Neuchâtel (Suisse).

Code